Герб муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «Канинский сельсовет» НАО № 1 от 2 февраля 2010 года

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6016.

Описание герба 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Герб МО «Канинский сельсовет» НАО в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба 
Герб языком символов и аллегорий отражает природно-географические, экономические и исторические особенности МО «Канинский сельсовет» НАО.

Канинский сельсовет расположен на полуострове Канин, давшему своё наименование муниципальному образованию. Эта отличительная черта географии сельского поселения аллегорически отражена геральдической фигурой — столбом с вогнутыми краями, напоминающим очертаниями полуостров. Нижняя часть столба, выделенная цветом, образно показывает, что оконечность полуострова с мысом Канин Нос является частью соседнего Шоинского сельсовета.

Изображение оленьей головы символизируют особую роль оленеводства, которое для канинских ненцев стало основой экономического благосостояния.

Наряду с оленеводством большую роль в жизни местного населения играет рыболовство, отражённое в гербе серебряными рыбами — навагами.

Золото — символ богатства, стабильности, урожая, уважения и жизненной силы.

Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты, праздника.

Герб посёлка разработан Союзом геральдистов России.

Авторская группа создания герба: идея герба — Константин Мочёнов (Химки), Ирина Соколова (Москва); художник и компьютерный дизайн — Ирина Соколова (Москва); обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково).

См. также 
 Гербы населённых пунктов Ненецкого автономного округа
 Флаг Канинского сельсовета

Примечания

Ссылки 
 Ненецкий автономный округ — гербы и флаги 

Гербы Ненецкого автономного округа
Гербы с изображением рыбы
Гербы с изображением головы оленя